«Весёлые карти́нки» — российский (до 1991 — советский) литературно-художественный детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 до 11 лет. Издаётся в Москве ежемесячно с 24 сентября 1956 года. До 1990-х годов был органом ЦК ВЛКСМ.

Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он организует досуг всей семьи, поскольку маленьким детям читают родители, а дети постарше нуждаются в одобрении взрослых, хорошо ли выполнено задание из журнала, правильно ли отгадана загадка.

Наряду с «Мурзилкой» был наиболее популярным детским журналом в СССР в 1960—1980-е годы. В начале 1980-х годов его тираж достигал 9,536 миллиона экземпляров (№ 5 1981 года).

История

«Весёлые картинки» в СССР 
Идея появления «Весёлых картинок» принадлежала карикатуристу журнала «Крокодил» Ивану Семёнову. Он стал первым редактором журнала и вместе с художником Виталием Стацинским привлёк к работе своих коллег, среди которых были Аминадав Каневский и Алексей Лаптев. С первого дня в редакции журнала работал Александр Митта.

По распространённой версии, название «Весёлые картинки» появилось летом 1955 года, когда И. М. Семёнов приехал за город проведать сына Володю. Мальчик что-то старательно вырисовывал в своём альбоме. «Что там?» — заинтересовался отец. «Картинки про то, как мы здесь живём!» — «А какие картинки?» — «Весёлые!» — воскликнул сын. Семёнов придумал и нарисовал главного героя, ставшего символом журнала — Карандаша — забавного, доброго и весёлого человечка с красным грифелем вместо носа, одетого в нарядную синюю блузу и зелёные брюки, на голове — элегантный берет, а на шее повязан красный бант.

Среди авторов журнальных материалов были одни из лучших советских писателей и художников, среди которых были: Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Михалков, Владимир Сутеев, Константин Ротов, Михаил Битный, Юрий Фёдоров, Анатолий Елисеев, Виктор Чижиков, Надежда Притулина, Борис Фридкин и другие.

Изначально — до 12 номера за 1964 год — журнал издавался в горизонтальном формате и был похож на альбом (размером в половину формата журнала «Крокодил»).

В 1977 году главным редактором журнала стал художник Рубен Варшамов, с которым пришли и новые авторы, в том числе художники-нонконформисты Виктор Пивоваров, Валерий Дмитрюк, Илья Кабаков, Эдуард Гороховский, карикатуристы нового поколения Сергей Тюнин и Олег Теслер. В журнале публиковались работы детских писателей Эдуарда Успенского, Андрея Усачёва, Евгения Милутки и других.

Отмечается, что «Весёлые картинки» были единственным изданием в СССР, на страницах которого не публиковались извещения о смене руководителей советского государства. Когда умер Л. И. Брежнев и появилась директива опубликовать его портрет в траурной рамке на обложке всех изданий, в «Весёлых картинках» на фоне названия журнала это выглядело бы неуместно.

В журнале публиковались комиксы, а героями таких иллюстрированных историй, как правило, были весёлые человечки — группа сказочных персонажей, включающая Карандаша, Самоделкина, Буратино, Чиполлино, Незнайку, Дюймовочку, Петрушку и Гурвинека. На страницах журнала также печатались сказки, приключенческие рассказы, загадки, игры и пр. В рубрике «Школа Карандаша» детей учили рисовать, в «Школе Самоделкина» — мастерить игрушки, в «Весёлой азбуке» знакомили с буквами. Журнал проводил ежегодный конкурс на лучший детский рисунок.

В 1979 году Виктор Пивоваров создал логотип журнала, состоящий из «букв-человечков».

«Весёлые картинки» в России 

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ. Свидетельство № 0110417 от . Распространяется по подписке в России, странам СНГ и Балтии.

В 1992 году редакция журнала была преобразована в ООО «Весёлые картинки». В 1992 году из-за финансовых трудностей вышло только 8 номеров журнала. С 1992 года «Весёлые картинки» стали выходить без перерыва. В 1994-1995 годах журнал печатался в Финляндии. В 1995 году журнал печатался в типографии в Костроме.

В 1997 году редакция начала выпуск для детей познавательного журнала «Филя», в 1999 году — журнал об искусстве «Эскиз», с 1999 по 2007 год издавался журнал о путешествиях и путешественниках «Синдбад», с 2002 по 2006 год — журнал о спорте и здоровом образе жизни «Трамплин».

В 2006 году редакция журнала «Весёлые картинки» получила Премию Москвы за подготовку номера, посвящённого 50-летию издания. В 2012 году главному редактору Инне Антипенко была присуждена премия Правительства Российской Федерации 2012 года в области СМИ — «за создание современного издательского комплекса».

В сентябре 2016 года журнал отметил 60-летие, выпустив юбилейный номер. В нём были размещены материалы самого первого выпуска и письма читателей, присланные в адрес редакции, а сам номер был выполнен в горизонтальном формате, в котором журнал выходил в 1950-е годы.

4 декабря 2010 года в здании Третьяковской галереи на Крымском валу открылась выставка «„Весёлые картинки“ — первый российский комикс», посвящённая 55-летию журнала. В выставочных залах площадью  демонстрировались около 280 рисунков художников — авторов «Весёлых картинок», которые сотрудничали с изданием с 1956 по 2000 год. Это были оригиналы иллюстраций для журналов из коллекции, насчитывающей около 5000 произведений. Большая часть представленных работ никогда ранее не экспонировалась. Наряду с рисунками классиков советской графики (А. Каневского, В. Сутеева, И. Семёнова, К. Ротова) были показаны листы ныне всемирно известных художников актуального искусства: И. Кабакова, В. Пивоварова, Э. Гороховского. В советские годы они получали официальный статус художников-графиков благодаря сотрудничеству с «Детгизом» и с периодическими изданиями (в том числе с журналом «Весёлые картинки»). В рисунках для журнала они вели активные художественные поиски, экспериментировали со шрифтами, формой, пространством листа, соотношением изображения и текста. Результаты этих поисков воплощались в широко известных станковых произведениях художников. Впервые экспонировались акварельные листы Ф. Ярбусовой (1980-е годы), образовательные многофигурные рисунки-игры Р. Варшамова из серии «Покажите мне их» и «Исторические приключения Весёлых человечков», большеформатные оригиналы настольных игр, достигающие двухметрового размера.

В апреле 2011 года в здании ГУМа на Красной площади проходила выставка, посвящённая 55-летию журнала «Весёлые картинки», на которой были представлены оригиналы рисунков художников — авторов журнала.

Главные редакторы 
 Иван Семёнов (1956—1972)
 Нина Иванова (1972—1977)
 Рубен Варшамов (1977—2000)
 Инна Антипенко (с 2000 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Весёлые картинки»
 Архив номеров журнала «Весёлые картинки»
 «Весёлым картинкам» — полвека!
 Леонид Сергеев. «Весёлые картинки» (из воспоминаний)
 
 
 «Легендарные „Веселые картинки“ отмечают 60-летие»
 

Журналы СССР по алфавиту
Журналы РСФСР
Журналы СССР на русском языке
Журналы России по алфавиту
Журналы на русском языке
Ежемесячные журналы
Детские журналы СССР
Детские журналы России
Журналы комиксов
Юмористические журналы
Печатные издания, возникшие в 1956 году
Весёлые человечки